Witte steht für:

 Witte (Familienname), deutschsprachiger Familienname
 Witte (Adelsgeschlecht), preußische Adelsfamilie
 Witte Automotive, Unternehmen im Bereich Automobiltüren, -klappen und -sitze
 Witte (Münze) (auch Witten, Wittenpfennig oder Veerling), zweiseitig geprägte Münze im Wert von vier Pfennigen
 Witte (Fischverarbeitung), Niederlassung einer Hansestadt im Ausland zur Verarbeitung von Fisch

Sonstiges:
 Witte-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Wittespitzen, Nunatakker im Königin-Maud-Land, Antarktika